Макієнко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Макієнко Володимир Петрович — народний депутат України 5—6 скликань.
 Макієнко Олександр Сергійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Макієнко Олексій Пилипович — Герой Радянського Союзу.